Павел Войцехович Нарушевич (ум. 1544) — политический деятель Великого княжества Литовского, писарь великий литовский с 1516 по 1524 и с 1532 по 1539 годы.

Биография 
Из рода Нарушевичей герба «Вадвич», сын Войцеха Нарушевича, богатого землевладельца в ВКЛ. Его дед Ян первым взял фамилию Нарушевич в честь своего отца Наруша. Прапрадед, Пётр Монтгердович, был гетманои литовским и маршалком великим литовским.

Обязанности писаря латинского канцелярии ВКЛ исполнял в 1516—1524 годах и с 1532 года. Владыка виденский и ашмянский, позднее жижморский, в 1532—1544 годах скирстымонский, с 1536 — расейняйский. Посол в Москве с 1532 года.

Дети: Николай Ян, секретарь королевский и писарь литовский; Станислав, каштелян смоленский.

Литература 
 
 «Polski Słownik Biograficzny» (tom 22, str. 571)
 Hr. Seweryn Uruski «Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej» (1904—1917, tom 12, str. 38)
 Kacper Niesiecki «Herbarz Polski» (str. 524)

Писари великие литовские